Брэд Ли Догерти (; родился 19 октября 1965, Блэк-Маунтин, штат Северная Каролина) — американский баскетболист.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового. Учился в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, в 1986 году был выбран на драфте НБА под 1-м номером командой «Кливленд Кавальерс» и всю свою игровую карьеру выступал за этот клуб. Всего в НБА провёл 8 сезонов. Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1987). Пять раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1988—1989 и 1991—1993). Один раз включался в 3-ю сборную всех звёзд НБА (1992). В 1986 году включался во 2-ю всеамериканскую сборную NCAA. За ним в «Кавальерс» закреплён номер 43. Всего за карьеру в НБА сыграл 548 игр, в которых набрал 10 389 очков (в среднем 19,0 за игру), сделал 5227 подборов, 2028 передач, 422 перехвата и 397 блокшотов.

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com
 Статистика на сайте NBA.com

Баскетболисты США
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Родившиеся в округе Банком
Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами